Emil Bergman, švedski hokejist, * 28. julij 1908, Gävle, Švedska, † 13. april 1975, Stockholm, Švedska.

Bergman je v svoji karieri igral le za klub Nacka SK v švedski ligi. V sezoni 1930/31 je bil prvi strelec švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo
| 31
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Nacka SK